Milos steht für:
 Milos, Insel in Griechenland
 Miloš, männlicher Vorname
 Milos (Schiff), Kreuzfahrtschiff 
 (3337) Miloš, Asteroid 

Milos ist der Familienname folgender Personen:
 Gilberto Milos (* 1963), brasilianischer Schachspieler
 Sofia Milos (* 1969), griechisch-italienische Schauspielerin